Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2002 war die 16. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 16. August bis 1. September 2002 in der lettischen Hauptstadt Riga statt.

Ding Junhui wurde neuer U21-Weltmeister. Der Chinese besiegte den Waliser David John im Finale mit 11:9.

Modus 
64 Spieler nahmen an der U21-Weltmeisterschaft teil. In der Gruppenphase spielten jeweils 8 Spieler in einer Gruppen im Round-Robin-Modus (Jeder gegen Jeden) gegeneinander. Die besten 4 jeder Gruppe qualifizierten sich dann für das Hauptturnier. Diese 32 Spieler ermittelten anschließend in einem Ausscheidungsturnier den U21-Weltmeister.

Hauptturnier

Quellen 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in Riga